Alvão (Vila Pouca de Aguiar) — freguesia portuguesa do concelho de Vila Pouca de Aguiar
 Parque Natural do Alvão
 Serra do Alvão — cadeia montanhosa no norte de Portugal

Desambiguações de topônimos